Бёве () — немецкая фамилия. Известные носители: 

  (род. 1973) — немецкая певица.
 Бёве, Курт (1929—2000) — немецкий актёр театра и кино.
  (род. 1941) — немецкий драматург.